Piotrowice – frazione polacca del comune di Męcinka nel voivodato della Bassa Slesia
 Piotrowice – frazione polacca del comune di Bystrzyca Kłodzka nel voivodato della Bassa Slesia
 Piotrowice – frazione polacca del comune di Chojnów nel voivodato della Bassa Slesia
 Piotrowice – frazione polacca del comune di Przemków nel voivodato della Bassa Slesia
 Piotrowice – frazione polacca del comune di Strzelin nel voivodato della Bassa Slesia
 Piotrowice – frazione polacca del comune di Kostomłoty nel voivodato della Bassa Slesia
 Piotrowice – frazione polacca del comune di Bielawy nel voivodato di Łódź
 Piotrowice – frazione polacca del comune di Warta nel voivodato di Łódź
 Piotrowice – frazione polacca del comune di Strzyżewice nel voivodato di Lublino
 Piotrowice – frazione polacca del comune di Nałęczów nel voivodato di Lublino
 Piotrowice – frazione polacca del comune di Stężyca nel voivodato di Lublino
 Piotrowice – frazione polacca del comune di Przeciszów nel voivodato della Piccola Polonia
 Piotrowice – frazione polacca del comune di Koszyce nel voivodato della Piccola Polonia
 Piotrowice – frazione polacca del comune di Karczew nel voivodato della Masovia
 Piotrowice – frazione polacca del comune di Jedlnia-Letnisko nel voivodato della Masovia
 Piotrowice – frazione polacca del comune di Zawichost nel voivodato della Santacroce
 Piotrowice – frazione polacca del comune di Święciechowa nel voivodato della Grande Polonia
 Piotrowice – frazione polacca del comune di Słupca nel voivodato della Grande Polonia
 Piotrowice – frazione polacca del comune di Lipinki Łużyckie nel voivodato di Lubusz
 Piotrowice – frazione polacca del comune di Nidzica nel voivodato della Varmia-Masuria
 Piotrowice – frazione polacca del comune di Biskupiec nel voivodato della Varmia-Masuria
 Piotrowice – frazione polacca del comune di Dygowo nel voivodato della Pomerania Occidentale
 Piotrowice-Ochojec – quartiere di Katowice